Lugdunum fue el nombre de varias ciudades celtas, de las cuales la más importante es Lyon.

Francia 
 Lugdunum: Lyon, Ródanos.
 Lugdunum Clavatum: Laon, Aisne.
 Lugdunum Consoranorum: Saint-Lizier, Ariège.
 Lugdunum Convenarum: Saint-Bertrand-de-Comminges, Alto Garona.

Países Bajos 
 Lugdunum Batavorum, fue una ciudad situada en las inmedaciones de Katwijk.